Slovo Mach nebo Machová má více významů:

 Mach (kráter) – kráter na Měsíci
 Machová – obec v okrese Zlín
 Machová (přírodní rezervace) – chráněné území u obce Javorník v okrese Hodonín
 Zadní Machová – přírodní památka v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Gillette Mach3 – holicí strojek

ve filmu
 Mach a Šebestová – postavy série československých a českých filmů a seriálů:
 Mach a Šebestová (seriál) – československý animovaný seriál (1982)
 Mach a Šebestová k tabuli! – československý animovaný film (1985)
 Mach a Šebestová na prázdninách – český animovaný seriál (1999)
 Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko – český hraný film (2001)
 Mach a Šebestová na cestách – český animovaný seriál (2005)

ve výpočetní technice – hardware
 ATI Mach – 2D grafický čip společnosti ATI

ve výpočetní technice – software
 Mach (jádro) – mikrojádro navržené pro UNIXové nebo UN*Xové systémy
 GNU Mach – pokračovatel mikrojádra Mach (jádro), součást operačního systému GNU Hurd

příjmení osob
 viz Mach (příjmení)

odvozená pojmenování (po Ernstu Machovi)
 Machovo číslo – poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí
 Machův vlnostroj – soubor kyvadel
 Machův princip – fyzikální hypotéza
 Machovy proužky – optická pomůcka

jméno
Může jít i o zkrácenou variantu jména Matěj či Matyáš.

Reference 

Rozcestníky - příjmení